Kalksee ist der Name folgender Seen in Brandenburg:

 Kalksee (Rüdersdorf), in Rüdersdorf im Landkreis Oder-Spree
 Kalksee (Ruppiner Schweiz), bei Binenwalde im Neuruppiner Ortsteil Gühlen-Glienicke im Landkreis Ostprignitz-Ruppin